Kevin Lötscher (né le  à Viège) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le fils du joueur Martin Lötscher.

Biographie

Carrière en club 
En 2006, il commence sa carrière avec le SC Langnau Tigers dans la LNA. Après plusieurs saisons en LNB, il s'impose en LNA en 2008. Le , il est grièvement blessé par une voiture à Sierre et doit tirer un trait sur sa saison 2011-2012. Il revient à la compétition avec le HC Sierre lors de la saison 2012-2013. Le , il annonce sa retraite sportive, n'ayant jamais réussi à se remettre de l'accident subi en 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior U-18 : 2005
Championnat du monde junior : 2006 et 2007
Championnat du monde : 2011

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006||SC Langnau Tigers||LNA||8||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="3"|2006-2007||HC Viège||LNB||24||13||7||20||14||16||9||4||13||0
|-
|Suisse -20 ans||LNB||10||3||7||10||4||-||-||-||-||-
|-
|SC Langnau Tigers U20||Juniors Élites A||14||14||4||18||8||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2007-2008||Lausanne HC||LNB||34||12||16||28||30||11||1||2||3||0
|-
|Suisse -20 ans||LNB||4||1||5||6||6||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2008-2009||HC Sierre||LNB||47||35||30||65||64||6||2||1||3||6
|-
|HC Bienne||LNA||-||-||-||-||-||20||3||3||6||2
|-
|2009-2010||HC Bienne||LNA||50||7||15||22||8||17||3||1||4||8
|-
|2010-2011||HC Bienne||LNA||48||14||16||30||22||6||4||2||6||0
|-
|2012-2013||HC Sierre||LNB||50||3||8||11||42||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2013-2014||HC Bienne||LNA||3||0||0||0||0|2||-||-||-||-||-
|-
|HC Ajoie||LNB||14||0||0||0||0|0||-||-||-||-||-

|109||21||32||53||32||43||10||6||16||10

|183||67||73||140||160||33||12||7||19||6

En équipe nationale 

| 2006 || align="left"|CM -18 ans D1 || 5|| 2|| 1|| 3|| 8|| +3||align="left"|Promotion
|-
| 2007 || align="left"|CM Jr. || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|
|-
| 2008 || align="left"| CM Jr. || 6|| 1|| 0|| 1|| 8|| -2|| align="left"| 
|-
| 2011 || align="left"| CM || 6|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1988
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Sierre
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Viège
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Bienne
Sportif valaisan
Naissance à Viège
Attaquant de hockey sur glace